Colpes se puede referir al nombre de las siguientes localidades argentinas:

Colpes, en el Departamento Ambato, provincia de Catamarca;
Colpes, en el Departamento Pomán, provincia de Catamarca.